— манга, написанная и иллюстрированная Ацуси Накамурой. Сюжет рассказывает о Тиаки Юсе, самой обычной старшекласснице. Её кумир — Уэсуги Ёдзан. Однажды, когда она искала подработку, на неё напала толпа капп. Но паниковать не пришлось, её спас странный парень.

Первая глава манги вышла 29 июля 2013 года в выпуске журнала Weekly Shonen Jump.